Trois cyclones tropicaux ont pris le nom de Haiyan dont :

 le typhon Haiyan de la saison cyclonique 2001 dans le nord-ouest de l'océan Pacifique ;
 la tempête tropicale Haiyan de la saison cyclonique 2007 dans le nord-ouest de l'océan Pacifique ;
 le typhon Haiyan de la saison cyclonique 2013 dans le nord-ouest de l'océan Pacifique, l'un des plus puissants de l'histoire moderne. Ce typhon a mené au retrait du nom des listes de noms possibles pour les années futures.

Tempête tropicale homonyme
Typhon homonyme